Парк "Русанівські Сади" (Park Rusanivski Sady). Русанівські Сади (РС) - це історично відоме місце з 70+літньою історією на Микільській Слобідці, метро Лівобережна, міста Київ! Кадастровий номер: 8000000000:66:108:0002. Площа 2,3358 Га. Комунальна власність. Адреса: вулиця Комбінатна 25А. Парк безпосередньо межує з територією РС і є його історичною частиною. Парк був закладений весною 1960 року. Основні види дерев: осокори, тополі, дуби, клени ... В парку проживає понад 15 видів пташок, три сім'ї білок. Навколо багато назв з основою РУСАНІВКА. Район Русанівка, Русанівська набережна, Русанівські Сади, Русанівська протока, Русанівський канал ... поруч величезний ЖК "Русанівська Гавань"! Парк Русанівські Сади є прибудинковою територією ЖК САДОВИЙ і утримується його власниками.

Парки Дніпровського району
Микільська Слобідка